Impala kan henvise til flere emner:
 Impala - en antilopeart
 Chevrolet Impala - en bilmodel